

Плевна — село в повіті Ботошані. Входить до складу комуни Сухареу.
 Плевна — село в повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гребену.
 Плевна — село в повіті Галац. Входить до складу комуни Редіу.
 Плевна — село в повіті Келераш. Входить до складу комуни Лупшану.

Плевна — місто, штат Канзас
 Плевна — місто, штат Монтана
 Плевна — переписна місцевість, штат Міссурі